Світлана Кузнєцова повинна була захищати титул, але не змогла цього зробити через проблеми із візою.

Джессіка Пегула здобула свою першу особисту перемогу в турнірі, здолавши у фіналі Камілу Джорджі, 6–2, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Citi Open - Women's Singles
2019 Women's Singles
2019 в американському спорті